Ханойский оперный театр () — оперный театр в центре Ханоя, столице Вьетнама. Был построен на улице Поля Бера в 1901—1911 годах во времена господства французской колониальной администрации.

История 
Строительство Ханойского театра началось вскоре после открытия в 1897 году  в Сайгоне. Образцом для театрального здания послужил парижский театр Гранд-Опера (1875), построенный архитектором Шарлем Гарнье. Авторы проекта Броер, В. Харли и Франсуа Лагискье перенесли идеи Гарнье в Индокитай в несколько упрощённом, схематичном и более экономном виде. 

На участке, выбранном для здания, находился пруд, прилегавший к городским воротам. Строители столкнулись со множеством трудностей, поскольку фундамент приходилось ставить на зыбкой почве. Перед закладкой фундамента толщиной почти в 1 метр пришлось осушать пруд и устанавливать 30 тысяч бамбуковых стоек. Общие расходы на возведение театра составили 2 миллиона франков.  

После своего открытия 9 декабря 1911 года Ханойская опера стала одной из архитектурных достопримечательностей города. Интерьер театра украсили зеркала, хрустальные люстры и мраморная парадная лестница. Здесь выступали гастролирующие артисты, исполнявшие французский и итальянский оперный репертуар для французской аудитории.

С окончанием колониального периода театр стал ареной для политических событий, во время борьбы за независимость рядом с ним проходили уличные бои.

С установлением Вьетнамской республики здание стало использоваться для постановок пьес и музыкальных произведений вьетнамских авторов. Первой постановкой академической оперы стала премьера «Евгения Онегина» П. И. Чайковского, подготовленная в 1960 году в рамках советско-вьетнамского культурного сотрудничества. В качестве исполнителя главной партии русский педагог по вокалу выбрал вьетнамского певца Quý Dương.

Среди премьер, состоявшихся в театре — оперы  Cô Sao (1965), Người tạc tượng (1971) и Nguyễn Trãi (1980) композитора Đỗ Nhuận, произведения Lưu Hữu Phước и хоровые произведения кинокомпозитора Đặng Hữu Phúc, а также произведения ученика Оливье Мессиана Nguyễn Thiên Đạo.

В 1997 году была проведена реставрация и модернизация театра. 

Главный зал рассчитан на 600 человек, площадь театрального фойе составляет 1500 м². В здании также есть два конференц-зала вместимостью 100 и 200 человек и два внутренних двора по 4000 м² каждый.

Труппа 

Солистка театра, выпускница Консерватории им. Чайковского певица , в 1993 году стала самой молодой народной артисткой Вьетнама.

Балетная труппа Ханойского театра осуществляет постановки как классических спектаклей, таких как «Лебединое озеро», так и современных танцевальных работ вьетнамских хореографов.

Кроме собственного оркестра, в театре выступают  и Ханойский филармонический оркестр .

Примечания

Ссылки 
 Сайт театра

Культурные организации Ханоя
Здания и сооружения Ханоя
Театры Вьетнама
Музыкальный театр Вьетнама
Академическая музыка во Вьетнаме
Театры, построенные в 1900-е годы
Здания и сооружения, заложенные в 1901 году
Здания и сооружения, построенные в 1911 году
Появились в 1911 году во Вьетнаме